PHC steht für:
 Flughafen Port Harcourt (IATA-Code)
 PHC-Syndrom, eine Erbkrankheit, siehe Böök-Syndrom
 Password Hashing Competition, ein Auswahlverfahren für ein neues password hashing scheme
 Paul Hunter Classic  (Snooker-Turnier)
 Primary Health Care, ein Konzept der WHO zur Gesundheitsversorgung
 Processor Hardware Control (Linux Kernelmodul um die Spannung und dem Stromverbrauch von Prozessoren zu verringern)

PHC